Jméno a příjmení Mark Johnson nosí více osob:

 Mark Johnson (producent) (* 1945) – americký filmový producent
 Mark Johnson (filosof) (* 1949) – americký filosof
 Mark Johnson (lední hokejista) (* 1957) – americký lední hokejista
 Mark Johnson (boxer) (* 1971) – americký boxer